Такмичења у скоку увис за мушкарце на Летњој универзијади 2013. одржана су 7. и 9. јула на Централном стадиону у Казању у Русији.

Земље учеснице 

Такмичило се 35 такмичара из 31 земље.

Сатница 
Време (UTC+3).

Победници

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,23 м (КВ), коју нико није прескочио, па су 14 такмичара у финале отишли према постигнутом резултату (кв)

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати атлетских такмичења на Летњој универзијади 2013.

Атлетика на Летњој универзијади 2013.
Скок увис на универзијадама